Okapi Aalst (Okapi Alost en français) est un club belge de basket-ball basé dans la ville d'Alost.

Histoire 

Club fondé en 1949, il prend successivement les noms de Good Year Belgacom Aalst, de Belgacom Aalst, de BBC Okapi Aalst, Okapi Maes Aalst, Okapi Aalstar et de Generali Okapi Aalstar avant de prendre en 2012 sa forme actuelle.

La première grande performance du club fut en 1964 où il réussit à atteindre la finale de la Coupe de Belgique où face au Royal IV Brussels, le club flandrien subit une défaite de 88 à 68.

Par la suite, le club réalisa une dernière grosse performance vers la fin du siècle, où, tout comme en 64, Alors perdit également en finale de la Coupe de Belgique, mais cette fois face au Sunair Oostende, sur le score étriqué de 75 à 74.

Après avoir terminé deuxième du championnat en 2011, le club remporte finalement la Coupe de Belgique en 2012 au détriment de l'Antwerp Giants, qui s'incline 96 à 89.

Les bons résultats suivirent et le club remporte deux autres titres en 2012 et 2013, soit deux Supercoupe de Belgique, mais n'a toujours pas remporté le championnat alors qu'il arriva deuxième pour la seconde fois de son histoire en 2014. Cependant, le club se trouve aujourd'hui être une valeur sûre du basket-ball belge.

Noms successifs 
 1994 - 1997 : Good Year Belgacom Aalst
 1997 - 1999 : Belgacom Aalst
 1999 - 2000 : BBC Okapi Aalst
 2000 - 2001 : Okapi Maes Aalst
 2001 - 2006 : Okapi Aalstar
 2006 - 2012 : Generali Okapi Aalstar
 depuis 2012 : Crelan Okapi Aalstar

Palmarès 

Palmarès de Liège Basket

Personnalités du club

Entraîneurs successifs 
 2001 - 2005 : Tom Johnson (/)
 2017-2019 :  Jean-Marc Jaumin
 2020 - 2022 :  
 depuis février 2022 :

Joueurs célèbres ou marquants

Effectif actuel

Notes et références

Liens externes 
  

Aalstar
Club sportif fondé en 1949
Club sportif dans la province de Flandre-Orientale
Sport à Alost